

Geografia 
 Adrada de Haza – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Haza – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 La Sequera de Haza – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Hisui Haza – calciatore giapponese
 Ivonne Haza – soprano della Repubblica Dominicana
 Ofra Haza – cantante e attrice israeliana
 Paolo de la Haza – calciatore peruviano